Международный аэропорт Гранди-Натал () также известен под названием Международный аэропорт Сан-Гонсалу-ду-Амаранти (Aeroporto Internacional de São Gonçalo do Amarante) (Код ИКАО: ASGA) — международный аэропорт в муниципалитете Сан-Гонсалу-ду-Амаранти, в 11 км от центра города Натал. Был открыт в конце мая 2014 года.

К моменту открытия считался самым большим в Латинской Америке, а также будет иметь самый большой терминал в Латинской Америке.

Гранди-Натал разработан по типу intermodal (связанный с использованием различных видов транспорта), сосредотачиваясь на пассажирском транспорте и грузе.

У комплекса, как ожидают, будет самый высокий воздушный трафик на северо-востоке.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт аэропорта Гранди-Натал
 Croqui do Aeroporto de São Gonçalo do Amarante
 Diário de Natal — Aeroporto — Urbanista defende integração

Аэропорты Бразилии
Натал
Здания и сооружения Риу-Гранди-ду-Норти